Wojciech Włodarczyk (ur. 1930) – profesor nauk technicznych (tytuł profesora w 1990)
 Wojciech Włodarczyk (ur. 1949) – polityk, poseł na Sejm, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk humanistycznych (habilitacja w 2005, specjalność: historia sztuki nowoczesnej)
 Wojciech Włodarczyk – doktor habilitowany nauk ekonomicznych (habilitacja w 2014, specjalność: makroekonomia, międzynarodowe rynki finansowe, rynek pracy, inwestycje, unie walutowe)
 Wojciech Włodarczyk (ur. 1990) – siatkarz

Przypisy